Lavelle peut faire référence à :

Patronyme 

 Becky Lavelle (1974-), triathlète américaine ;
 Bruno Lavelle, Artiste peintre ;
 Caroline Lavelle (1969-), violoncelliste britannique ;
 James Lavelle (1974-), DJ de musique électronique ;
 Louis Lavelle (1883-1951), philosophe français ;
 Rose Lavelle (1995-), footballeuse américaine ;
 La Velle (orthographié aussi Lavelle, de son vrai nom Lavelle McKinnie Duggan) est une chanteuse américaine de jazz.

Toponyme 

 Puy de Lavelle : sommet du Massif central

 Lavelle : hameau situé sur les flancs du Puy de Lavelle et faisant partie de la commune de Saint-Vincent, dans le Puy de Dôme